Die Australia Open 2015 im Badminton fanden vom 26. bis zum 31. Mai 2015 in Sydney statt.

Herreneinzel

Setzliste 

  Chen Long
  Lin Dan
  Jan Ø. Jørgensen
  Srikanth Kidambi
  Son Wan-ho
  Wang Zhengming
  Chou Tien-chen
  Kento Momota

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Li Xuerui
  Saina Nehwal
  Carolina Marín
  Tai Tzu-ying
  Wang Shixian
  Ratchanok Intanon
  Sung Ji-hyun
  Wang Yihan

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin
  Chai Biao / Hong Wei
  Hiroyuki Endō / Kenichi Hayakawa
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan
  Fu Haifeng / Zhang Nan
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii
  Ma Jin / Tang Yuanting
  Tang Jinhua / Tian Qing
  Lee So-hee / Shin Seung-chan
  Eefje Muskens / Selena Piek

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Xu Chen / Ma Jin
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Liu Cheng / Bao Yixin
  Lu Kai / Huang Yaqiong
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na
  Praveen Jordan / Debby Susanto

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
tournamentsoftware.com

2015
BWF Super Series 2015
Badmintonwettbewerb in Sydney